Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Hernán Gumy 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (semifinali)
 Mauricio Hadad (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Alejo Mancisidor (primo turno)

 Gérard Solvès (semifinali)
 Hernán Gumy (finale)
 Christian Ruud (Campione)
 Daniele Musa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1994